Грейнер, Грайнер () — немецкая фамилия. Известные представители:

 Грейнер, Анатолий Николаевич (1916—1990) — советский боксёр.
 Грайнер, Бриттни (род. 1990) — американская баскетболистка.
 Грайнер, Вальтер (1935—2016) — немецкий физик.
 Грайнер, Венди (1944—1997) — канадская фигуристка-одиночница.
 Грейнер, Грейсон (род. 1992) — американский бейсболист.
 Грайнер, Маргрет (род. 1943) — немецкая писательница.
 Грейнер, Отто (1869—1916) — немецкий художник и график.
 Грайнер, Томас (род. 1963) — немецкий гребец.
 Грайнер, Франк (род. 1966) — немецкий футболист, защитник; футбольный тренер.
 Грайнер, Фриц (1879—1933) — австрийский актёр и режиссёр.
 Грейнер, Чарльз (род. 1968) — американский военнослужащий, осуждённый за пытки заключённых в тюрьме Абу-Грейб.
 Грайнер, Янине (род. 1981) — швейцарская кёрлингистка.

 Грайнер-Петтер-Мемм, Симона (род. 1967) — немецкая биатлонистка.

См. также 
 Модель Грейнера